Дорогу утятам! — книга
 Дорогу утятам! (скульптура) — памятник